La expresión O2 puede referirse a:

 O2, un alótropo del elemento químico Oxígeno diatómico;
 The O2, un distrito de entretenimiento en Londres, Inglaterra;
 The O2 Arena, el estadio dentro de The O2;
 O2 Arena (Praga) o Sazka Arena, un estadio en Praga, República Checa;
 O2, un personaje en Kirby 64: The Crystal Shards;
 UOC O2, repositorio institucional de la Universitat Oberta de Catalunya;
 O2, nombre comercial de Telefónica Europe, un proveedor europeo de telecomunicaciones;
 O2 (marca), marca global de la red móvil de Telefónica;
 O2 Ireland, se fusionó en Three Ireland
 O2 UK
 O2 Czech Republic
 Telefónica Deutschland
 O2 Slovakia
 O2 España
 Cessna O-2 Skymaster, un avión ligero bimotor militar.
 Douglas O-2, un biplano de observación militar monomotor.